Ла Техонера има више значења:

 Ла Техонера (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Техонера (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику